

Sigle 
International Basketball League  – lega professionistica internazionale di pallacanestro attiva dal 2005
International Basketball League (1999-2001)  – defunta lega professionistica statunitense di pallacanestro, attiva dal 1999 al 2001
Irish Baseball League  – prima divisione del campionato irlandese di baseball
Israel Baseball League  – prima divisione del campionato israeliano di baseball
Istituto Bruno Leoni  – think tank liberale italiano
Indice di Biodiversità Lichenica
Italian Baseball League  – massima divisione del campionato italiano di baseball dal 2007 al 2017

Codici 
 ibl – codice ISO 639-3 della lingua ibaloi

Altro 
IBL Banca  – gruppo bancario italiano